Lepadidae är en familj av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Lepadidae i ordningen Pedunculata, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen långhalsar och havstulpaner, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lepadidae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhalsar och havstulpaner
Lepadidae